Dancz Ferenc (1820–1875) színész
 Dancz Ferenc (1842–1908) színész